Au Grand-Duché de Luxembourg, le ministère du Logement (en  et en ) coordonne et met en œuvre la politique générale du logement du pays.

Voir aussi 
 
 

Ministère luxembourgeois
Luxembourg